Le Petit Café est une pièce de théâtre de Tristan Bernard créée en 1911. Plusieurs œuvres cinématographiques et télévisées en ont été adaptées :

Cinéma 
 Le Petit Café, film de Raymond Bernard, sorti en 1919 ;
 Le Petit Café, film de Ludwig Berger, sorti en 1931 ;
 Le Petit Café, film de François Reichenbach, sorti en 1963.

Téléfilms 
 Le Petit Café, téléfilm de François Gir, diffusé en 1967 ;
 Le Petit Café, téléfilm de Abder Isker, diffusé en 1983.